Iolanda de Lusignan o Iolanda de la Marca, comtessa de la Marca (24 de març de 1257 – 30 de setembre de 1314) fou una noble francesa. El 1308 va succeir al seu germà Guiu I de Lusignan com suo jure dama de Lusignan, de Couhe i de Peyrat, i comtessa de la Marca, però no com comtessa d'Angulema, comtat que a la mort de Guiu fou venut (1308) al rei Felip IV de França, per les seves dues germanes més joves, Joana de Lusignan i Isabel de Lusignan (aquesta darrera era monja i va fer costat a la seva germana, sent incorporat a Aquitània dins els dominis de la corona. Iolanda era també l'hereva de Fougères i el vescomtat de Porhoët, on havia succeït a la seva mare quan aquesta va morir vers el 1273. El 1309 va seguir el camí de les seves germanes i va vendre tots els seus dominis al rei de França, sent incorporats a la corona, si bé Iolanda va conservar l'usdefruit del comtat de la Marca fins a la seva mort, i en nom del rei el comtat fou administrat per Hug de La Celle (fins al 1314).

Llinatge i família 
Yolanda va néixer a Angulema, França, el 24 de març de 1257. Era la filla gran d'Hug XII de Lusignan, senyor de Lusignan, Couhe i Peyrat, comte de la Marca, comte d'Angulema, (mort el 1270) i de Joana de Fougères, dama de Fougères. Tenia dos germans (que la van premorir) i tres germanes més joves.

Yolanda va succeir com a hereva de Fougères i Porhoët a la seva mare, morta després del 1273 i el 1308 va heretar els dominis del seu germà Guiu I de Lusignan (Lusignan, Couhe, Peyrat i la Marca) excepte Angulema, en haver estat venut per les seves germanes al rei de França.

Matrimonis i fills 
El 1270, a l'edat de tretze anys, el pare de Iolanda va morir a les Croades amb el rei Lluís IX de França. En una data desconeguda abans de 1281, es va casar amb el seu primer marit, Elies Rudel, senyor de Pons i de Bergerac, filla de Renald III de Pons i de Margarida de Bergerac; Elies va morir després de l'agost del 1290 i llavors Iolanda es va casar en segones noces amb Robert (1269-1295), senyor de Mata. Amb el primer va tenir dos fills: 

 Renald IV de Pons (nascut abans de 1282- mort 1308), casat amb Isabel de Levis, amb la que va tenir fills.
 Iolanda de Pons (nascuda abans de 1290- ?), casada amb Folc III, baró de Matha, amb el que va tenir fills.

Mort 
Després de la seva mort el 30 de setembre de 1314, el comtat de La Marche fou annexionat formalment pel rei Felip IV de França i donat com a apanatge al fill de Felip Carles I de França el Bo (després rei Carles IV de França).

Ascendència

Fonts 
 Les Sires de Pons et leurs Alliances (dont la maison de Rabaine).
 Genealogia

Referències 

Comtes d'Angulema
Comtes de Porhoët
Comtes de la Marca
Senyors de Lusignan
Persones d'Angulema